China Championship 2019 – trzeci rankingowy turniej snookerowy sezonu 2019/2020 rozegrany zostanie w dniach 23–29 września 2019 roku w Tianhe Sports Centre w Kanton (Chiny).

Nagrody 
 Zwycięzca: £ 150 000
 II miejsce: £ 75 000
 Półfinalista: £ 32 000
 Ćwierćfinalista: £ 21 500
 Runda 3: £ 13 500
 Runda 2: £ 8 500
 Runda 1: £ 4 750

 Najwyższy break w fazie głównej turnieju: £ 6 000

 Pula nagród: £ 751 000

Drabinka turniejowa

Fazy wstępne

Fazy finałowe

Finał

Breaki stupunktowe turnieju 

 145, 117  Mark Allen
 143, 132  Mark Williams
 140  Noppon Saengkham
 139, 103  Barry Hawkins
 138  Mark King
 137, 134, 123, 104  Hossein Vafaei
 137  Scott Donaldson
 135, 116, 101  Kyren Wilson
 134, 100  Joe Perry
 133, 129, 103, 100  Shaun Murphy
 133  Marco Fu
 131, 124  Stephen Maguire
 130, 120, 113  Luo Honghao
 127  Yuan Sijun
 126, 126  David Gilbert

 126, 101  Yan Bingtao
 122, 121, 102  Judd Trump
 121, 121, 101, 100  Mark Selby
 120, 116, 109  Chris Wakelin
 119  Ryan Day
 117  Joe O’Connor
 108  Li Hang
 106  John Higgins
 105, 103  Ricky Walden
 104, 103  Kurt Maflin
 104  Luca Brecel
 104  Tian Pengfei
 104  Xiao Guodong
 101  Anthony Hamilton

Kwalifikacje 

Mecze zostały rozegrane w dniach 15–18 sierpnia w Barnsley Metrodome, Barnsley. Wszystkie mecze były rozgrywane do 5 wygranych frame’ów (pary nr. 1, 2, 9, 18, 26, oraz 61 rozegrają swoje mecze kwalifikacyjne w trakcie fazy telewizyjnej). Wyłoniły one 64 zawodników, którzy zostali rozstawieni do turnieju zasadniczego.

Runda wstępna

Runda 1

Breaki stupunktowe kwalifikacji 

 143  Zhao Xintong
 141, 101  Shaun Murphy
 138  Sam Baird
 137, 108  Mark Selby
 134  Chris Wakelin
 132  Michael Georgiou
 132  Stephen Maguire
 131  David Gilbert
 123  Jak Jones
 122  Zhou Yuelong
 120  Akani Songsermsawad
 120  Mark Joyce
 118  Anthony Hamilton
 112  Ashley Carty
 112  Barry Hawkins

 110  Mark Williams
 109  Judd Trump
 108  Kyren Wilson
 107  Marco Fu
 107  Ryan Day
 106  John Higgins
 105  Noppon Saengkham
 104  Andy Hicks
 104  Chen Zifan
 102  Lü Haotian
 102  Robert Milkins
 101  Luca Brecel
 100  Hammad Miah
 100  Liam Highfield

Przypisy 

China Championship
2019 w Chinach
Sport w Kantonie
2019 w snookerze